Купране́ць — прізвище.

Відомі носії 
 Купранець Ігор Михайлович (*1977) — генерал поліції 3-го рангу, кандидат юридичних наук, засновник Департаменту захисту економіки Національної поліції України.
 Орест Купранець (1924—1988) — український церковний діяч, священник УГКЦ в Канаді, василіянин, доктор філософії, педагог, письменник, історик церкви, довголітній редактор часопису «Світло».